Джон Стаффорд Смит (, 1750—1836) — британский музыковед, композитор и церковный , наиболее известен как автор музыки к «», которая в 1931 году стала мелодией государственного гимна США.

Биография 
Джон Смит был сыном Мартина Смита, служившего органистом Глостерского собора с 1743 до 1782 годы. в этом же соборе 30 марта 1750 года крестили новорожденного Джона. Джон пошёл по стопам отца — окончив , он стал певцом в хоре мальчиков, после чего продолжил карьеру в хоре мальчиков Королевской капеллы в Лондоне, где его наставником был известный композитор Уильям Бойс.

В 1770-х годах Джон Смит приобрёл известность как композитор и органист. С 1772 года выходят в свет его музыкальные сочинения, а в 1773 году Смит выиграл два приза лондонского гли-клуба Noblemen and Gentlemen’s Catch Club. В конце 1770-х Смит стал членом  — клуба лондонских интеллектуалов, членами которого в разное время были критик Сэмюэл Джонсон, писатель Джеймс Босуэлл и художник Джошуа Рейнолдс. Название своему клубу его члены дали в честь древнегреческого лирического поэта Анакреонта, который писал гедонистические оды о радостях любви и вина. Хотя клуб имел неофициальный характер, его участники решили сочинить гимн своего сообщества. получивший название . Слова гимна приблизительно в 1778 году сочинил тогдашний президент клуба Ральф Томлинсон (1744—1778), а музыку к ним написал Джон Смит. Точное время написания музыки гимна не установлено, в 1783 году его текст и ноты были опубликованы без указания авторов в журнале . Мелодия гимна, написанная Смитом, скоро приобрела большую популярность как в Великобритании, так и за её пределами.

В 1784 году Смит становится композитором Королевской капеллы, а с 1802 и до своей кончины занимал должность её первого органиста. Также с 1805 по 1817 годы Смит был  — руководителем хора мальчиков Королевской капеллы. На протяжении своей карьеры Смит был певцом в хоре Вестминстерского аббатства. В 1790 году Джон Смит в качестве органиста принимал участие в  в Глостере.

Смит считается первым британским музыковедом, который всерьёз занялся изучением истории народной музыки и сбором древних музыкальных рукописей. В 1779 году Смит начал издание «Сборника английских песен» (). В его личной библиотеке хранились такие документы, как Old Hall Manuscript, копия Ulm Gesangbuch 1538 года, а также сочинения XII века, в том числе некоторые Григорианские песнопения. Публикация Д.Смита «Musica Antiqua» (1812) включает партитуры произведений Якоба Обрехта, Адриана Вилларта, Якоба Клемента и Кристобаля де Моралеса с историческими комментариями по каждой пьесе.

Джон Смит никогда не был женат. Он умер в 1836 году в Лондоне и похоронен в Глостерском соборе.

Музыка гимна США 

В 1814 году американский адвокат и поэт-любитель Фрэнсис Скотт Ки, который во время англо-американской войны 1812—1815 годов был очевидцем обстрела крепости Макгенри в Балтиморе британскими кораблями, написал поэму «Оборона Форта Макгенри». Фрагмент этой поэмы, получивший название «The Star-Spangled Banner» («Знамя, усыпанное звёздами») был положен на музыку гимна «Анакреонтского общества», написанную Смитом, после чего эти слова и музыка стали официально использоваться в Военно-морских силах США (в 1889), затем в Белом доме (в 1916), а 3 марта 1931 года Конгресс США принял закон, подписанный президентом Г. Гувером, согласно которому они утверждались государственным гимном США.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
  Произведения Джона Стаффорда Смита на ChoralWiki
 Free John Stafford Smith sheet music from the Ball State University Digital Media Repository

Композиторы — авторы гимнов